Научные статьи в области экономики принято категоризировать в соответствии с классификацией Американской экономической ассоциации, также называемой классификацией JEL по аббревиатуре издаваемого ассоциацией журнала . Журнал выходит ежеквартально, в нём содержится информации о недавно опубликованных книгах и диссертациях. Классификация, в частности, используется  — базой данных экономических публикаций с 1886 года.

Структура 
Классификация включает 20 основных категорий. Всякая основная категория включает категории второго уровня, которые, в свою очередь, содержат категории третьего уровня. Классификационный код в этой системе выглядит так:
 JEL: D11 Экономика потребителя: теория
Где D соответствует основной категории «Микроэкономика», D1 — категория второго уровня «Поведение домохозяйств и семейная экономика», D11 — указанная категория третьего уровня. Таким образом, буква соответствует категории первого уровня, первая и вторая цифры — второй и третьей категориям соответственно.

Перечень категорий

A. Общая экономическая теория и преподавание

B. История экономических учений, методология, нетрадиционные подходы

C. Математические и вычислительные методы

D. Микроэкономика

E. Макроэкономика и теория денег

F. Международная экономика

G. Финансовая экономика

H. Экономика общественного сектора

I. Здравоохранение, образование и благосостояние

J. Экономика труда и демографическая экономика

K. Право и экономическая теория

L. Теория отраслевых рынков

M. Деловое администрирование • экономика бизнеса • маркетинг • бухгалтерский учёт • экономика персонала

N. Экономическая история

O. Экономическое развитие, инновации, технологические изменения и рост

P. Экономические системы

Q. Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов • экономика окружающей среды и экологическая экономика

R. Экономика городских и сельских территорий, региональная экономика, экономика недвижимости и транспорта

Y. Прочие категории

Z. Прочие специальные темы

Примечания 

Экономическая наука
Библиотечные каталоги и классификаторы